Das Herreneinzel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2017 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Gordon Reid.

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

Herreneinzel
2017